Urbańska ist der Familienname folgender Personen:

 Natasza Urbańska (* 1977), polnische Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und TV-Moderatorin